Matthew Gregory Lewis (1775-1818) – scrittore britannico
Matthew David Lewis (n.1989) – attore britannico
Matthew Lewis (n.1990) – calciatore australiano